Санта-Роза — распространённый топоним в честь Святой Розы Лимской, первой латиноамериканской святой, канонизированной Католической церковью в 1671 году.

 Соединённые Штаты Америки:
 Санта-Роза — город в штате Калифорния.
 Санта-Роза — город в штате Нью-Мексико.
 Санта-Роза — остров в штате Калифорния.
 Санта-Роза — остров в штате Флорида.

 Бразилия:

См. также 
 Санта-Роса